Кубок Чехии по футболу 1994/95 — второй розыгрыш Кубка Чехии по футболу. Победителем стал Градец-Кралове, который обеспечил себе участие в Кубке обладателей кубков 1995/96.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Сезон 1993/94 на сайте jfk-fotbal 

Спорт в Чехии в 1994 году
Спорт в Чехии в 1995 году
Чехия
1994/1995